Эотираннус (, буквально: ранний тиран) — род хищных динозавров из семейства Stokesosauridae надсемейства тираннозавроид. Обитали в раннем меловом периоде (баррем) около 125—120 млн лет назад, на территории современного в юго-западного побережья острова Уайт, Великобритания. Остатки были найдены в формации Уэссекс. Голотип MIWG1997.550 принадлежит молодой особи и состоит из разрозненного черепа, позвонков и костей передних и задних конечностей. Окаменелости были обнаружены в 1997 году в глинистом слое, наполненном окаменевшим растительным материалом и описаны Стивеном Хаттом (Stephen Hutt) и соавторами в начале 2001 года. Родовое название отсылает к родству с тираннозавром, а видовое — дано в честь первооткрывателя остатков Гэвина Ленга (Gavin Leng).

Описание 

Эотираннус обладал следующими признаками, характерными для тираннозавроидов: зазубренные передние зубы, имеющие D-образную форму в поперечном сечении; пропорционально вытянутые большеберцовая и плюсневые кости. Примитивными анатомическими особенностями являются: удлиненные передние конечности, вытянутые шейные позвонки и сросшаяся верхняя часть черепа. Eotyrannus имеет самые длинные относительно размеров тела передние конечности среди всех нептичьих теропод. Вероятно, основной добычей данного животного был мелкий орнитопод гипсилофодон.

Приблизительная длина оценивается в 4-4,5 метра, однако, некоторые особенности (в частности отсутствие слияния элементов скелета) указывают на то, что особь на момент смерти не была полностью выросшей.

Палеоэкология 
Остров Уайт у южного побережья Англии прославился своими ископаемыми остатками динозавров. Их извлекают из скал и прибрежных обнажений острова начиная с 1860-х годов. Были открыты новые образцы игуанодонтид, гипсилофодонтид, анкилозавра-полакантида,орнитопод (вероятно, относящиеся к роду Valdosaurus) и теропода Neovenator salerii. Дополнительные, фрагментарные и изолированные остатки указывают на присутствие в формации Уэссекс тетануров (Thecocoelurus daviesi), спинозаврид, целурозавров (Aristosuchus pusillus, Calamosaurus foxi), овирапторозавров (Calamospondylus oweni), аллозавроид и манирапторов. Также были обнаружены несколько изолированных костей и, по крайней мере, один связанный с ними частичный скелет птерозавра. E. lengi был хищником среднего размера в фауне, доминирующими крупными хищниками которой были мегалозавроиды или аллозавроиды.

Систематика 
Открытие эотираннуса подтверждает мнение о том, что ранние тираннозавроиды имели более лёгкое и стройное тело с трёхпалыми хватательными конечностями. Относительно крупные размеры животного указывают на то, что ранние представители данное клады развивались в сторону увеличения размеров тела с начала формирования группы, или же на то, что эотираннус эволюционировал независимо от других членов надсемейства. Обнаружение данного животного на территории Европы, а также находка североамериканского стоксозавра и европейского авиатиранниса ставит под сомнение азиатское происхождение тираннозавроидов.

Кладограмма по Loewen et al., созданная в 2013 году:
Альтернативная кладограмма, в которой род размещается в пределах клады Megaraptoridae, тесно связанный с такими родами, как Megaraptor (Porfiri et al. , 2014):

Классификация 2019 года:

Примечания

Источники

Комментарии

Ссылки 
 Сайт о ископаемых The Paleobiology Database на www.paleodb.org

Фоссилии, описанные в 2001 году
Динозавры Европы
Динозавры мелового периода
Тираннозавроиды